Пли́шкино — посёлок в Иркутском районе Иркутской области России. Входит в состав Хомутовского муниципального образования.

Посёлок находится в 10 км от Иркутска. Назван в честь генерала Плишкина, имевшего на этой территории подсобное хозяйство в начале XX века. Двухэтажный деревянный дом Плишкина сохранился до сих пор на восточной стороне холма посёлка. На территории посёлка находится исправительная колония № 4.

До 2005 года посёлок относился к административной территории Иркутска, однако в соответствии с генеральной концепцией развития города, стабилизирующей городскую черту, был передан в ведение Иркутского района. В результате отделения территория Иркутска уменьшилась более чем на 2 тыс. га.

Через посёлок планируется проложить современную автотрассу, соединяющую Иркутск с аэропортом Иркутск-Новый.

В посёлке действуют два исправительных учреждения: ФКУ «ИК № 4 ГУФСИН России по Иркутской области» и ФКУ «КП № 51 ГУФСИН России по Иркутской области».

Население

Ссылки 
История поселка Плишкино

Примечания 

Населённые пункты Иркутского района